

Letteratura 
L'agguato (Valcour Meets Murder) – romanzo giallo di Rufus King, 1932
L'agguato (Columbo: the Grassy Knoll) – romanzo giallo di William Harrington

Cinema 
 L'agguato – film italiano del 1912 di regista sconosciuto
 L'agguato – cortometraggio muto del 1913 diretto da Louis Feuillade
 L'agguato – film del 1915 diretto da Guglielmo Zorzi
L'agguato (Those Who Dance) – film diretto da Lambert Hillyer (1924)
L'agguato (Trail Dust) –, film diretto da Nate Watt (1936)
L'agguato (The Trap) – film diretto da Norman Panama (1959)
L'agguato (Al acecho) – film diretto da Gerardo Herrero (1988)
L'agguato - Ghosts from the Past (Ghosts of Mississippi) – film diretto da Rob Reiner (1996)